De Illigers ara, een vogel uit de orde Papegaaiachtigen, in Brazilië bekend als Maracanã
 De dwergara, ook bekend als Maracanã-guaçu
Maracanã (Pará), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
Maracanã (wijk in Rio de Janeiro)
Maracanã (rivier), een rivier in Rio de Janeiro, Brazilië
Maracanã (stadion), een voetbalstadion in Rio de Janeiro, Brazilië